Limfjordstunnelen er en 582 meter lang motorvejstunnel under Limfjorden på Nordjyske Motorvej, der forbinder motorvejen i det østlige Aalborg med motorvejen øst for Nørresundby.

Limfjordstunnelen udgør dermed den ene ud af de i alt tre faste forbindelser der er mellem Vendsyssel og Himmerland. De to andre er Limfjordsbroen i det centrale Aalborg og Jernbanebroen over Limfjorden en smule vest for centrum. Tunnellen blev indviet 6. maj 1969 og rummer en 6-sporet motorvej, som er en del af E45. Det var den første vejtunnel i Danmark.

Trafikmængde 1988-2015 

Kilde:

Tunnellen har flere gange haft problemer med indtrængende vand. Problemet blev allerede opdaget få år efter åbningen og skyldes, at den membran, der skal beskytte tunnelen mod Limfjordens vand, ikke holder tæt. I 1996-1997 var tunnelrørene på skift lukket for trafik for at udbedre skaderne på betonen og armeringen, der blev angrebet af rust.

Referencer 

Vejtunneler
Tunneler i Danmark
Transport i Aalborg
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Nørresundby
Transport i Nørresundby